Кара Блек і Лізель Губер були чинними чемпіонками, але цього разу не брали участі.
Квета Пешке і Катарина Среботнік виграли титул, перемігши у фіналі пару Софія Арвідссон і Марина Еракович з рахунком 6–3, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 

 Doubles Draw

2011
Тур WTA 2011